Marchipont (België), een deelgemeente van Honnelles in de Belgische provincie Henegouwen
Marchipont (Frankrijk), een plaats in de gemeente 	Rombies-et-Marchipont in het Franse department Nord